El Fuerte – commissione municipale della provincia di Jujuy (Argentina)
 El Fuerte – città dello stato di Sinaloa (Messico)
 El Fuerte – comune messicano nello stato di Sinaloa
 El Fuerte – personaggio di Street Fighter

Pagine correlate 
Fuerte